Józef Landau (1875–1933) – polski poeta, publicysta, filozof, działacz oświatowy
 Józef Landau (1877–1944) – polski chemik, fabrykant, wolnomularz, członek B’nasi B’rith